DJG steht für:
Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft
Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft
Deutsch-Japanische Gesellschaft

Deutsch-Jemenitische Gesellschaft

Deutsch-Jordanische Gesellschaft
Deutsche Justiz-Gewerkschaft

DJG